Алексей Афанасьевич Косенко (; 10 января 1913 год, село Глинское, Зеньковский уезд, Полтавская губерния — 5 апреля 2006 год, посёлок Артёмовка, Чутовский район, Полтавская область, Украина) — колхозник, бригадир Артёмовского свеклосовхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Полтавская область, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился 10 января 1913 года в крестьянской семье в селе Глинское Полтавской губернии. Получил начальное образование в школе родного села. Трудовую деятельность начал в 1927 году. Работал в одном из отделений свеклосовхоза в селе Артёмовка. С 1935 года служил в Красной Армии в 24-й стрелковой дивизии Киевского военного округа. После армейской службы продолжил работать в Артёмовском свеклосовхозе.

Участвовал в Великой Отечественной войне в составе 36-го автомобильного полка. С 1942 года служил бригадиром по ремонту агрегатов автомобильного завода № 42 Брянского фронта.

После демобилизации в 1945 году продолжил трудиться в Артёмовском свеклосовхозе. Был назначен бригадиром полеводческой бригады. В 1947 году бригада под руководством Алексея Косенко собрала в среднем по 35,67 центнера ржи с каждого гектара с участка площадью 18 гектаров. В 1948 году удостоен звания Героя Социалистического Труда «за получение высокого урожая ржи при выполнении совхозом плана сдачи сельскохозяйственных продуктов в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года».

В 1951 году назначен бригадиром свинотоварной фермы и с 1955 года — рабочим на пилораме Артёмовского свеклосовхоза.

После выхода на пенсию в 1974 году проживал в посёлке Артёмовка Чутовского района, где скончался в 2006 году.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1948 года
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Отечественной войны 2 степени (10.03.1985)
 Медаль «За боевые заслуги» (17.05.1945)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Ссылки 

 Косенко Олексій Опанасович. Герой Соціалістичної Праці (1948)